Velja Glava est un toponyme qui peut désigner:
Velja Glava, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina.
Velja Glava, une montagne qui est le point culminant du massif du Goljak ;